Scarpellini ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Scarpellini (* 1989), italienische Fußballerin 
 Caterina Scarpellini (1808 – 1873), italienische Astronomin
 Eugenio Scarpellini (1954–2020), italienischer Geistlicher, Bischof von El Alto in Brasilien
 Feliciano Scarpellini (1762–1840), italienischer Astronom, Direktor des astronomischen Observatoriums der Sapienza-Universität von Rom

Scarpellini, Weiteres:
 Scarpellini (Venus), Venuskrater